Сэр Майкл Дэвид «Майк» Джексон (; род. 21 марта 1944 года, Шеффилд) — британский военачальник, генерал, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании в 2003—2006; до того был командующим британских миротворческих сил в Боснии и Косове.

В 1972 году, будучи командиром роты 1-го батальона парашютно-десантного полка, стал участником «Кровавого воскресенья в Дерри».

В 1999 году в ходе вторжения в Косово отказался выполнить приказ вышестоящего американского генерала Уэсли Кларка о блокировании российских миротворческих сил генерал-лейтенанта Виктора Заварзина в аэропорту «Слатина», заявив американцу: «я не собираюсь из-за вас начинать третью мировую войну».

Рыцарь большого креста Ордена Бани, командор Ордена Британской империи, компаньон Ордена «За выдающиеся заслуги».

Примечания 

Выпускники Бирмингемского университета
Генералы Великобритании
Командующие КФОР
Начальники Сухопутного командования
Начальники Генерального штаба Великобритании